David Cornwell ist der Name folgender Personen:

* David John Moore Cornwell, eigentlicher Name von John le Carré (1931–2020), britischer Schriftsteller
 David L. Cornwell (1945–2012), US-amerikanischer Politiker